Алекса́ндр Лео́нов: Леонов, Александр Александрович (1888—1989) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Леонов, Александр Андреевич (1900—1962) — русский советский писатель и переводчик.
 Леонов, Александр Васильевич (1895—1937) — советский военно-морской деятель, инженерный работник.
 
 
 Леонов, Александр Петрович (род. 1960) — командующий войсками ПВО Сухопутных войск Вооружённых Сил РФ (2010), генерал-лейтенант.